

Persone 
 Ernst-Wolfgang Böckenförde –  filosofo, giurista e saggista tedesco, ex membro della Corte Costituzionale Federale tedesca
 Heinrich von Böckenförde – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia, in carica dal 1435 al 1437
 Johann von Böckenförde – drots del Ducato di Vestfalia
 Werner Böckenförde – teologo, giurista e canonico cattolico tedesco